Ilmsdorf ist ein Ortsname:
 Ortsteil der Stadt Bürgel im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen, siehe Ilmsdorf (Bürgel)
 der deutsche Name des heute in Russland gelegenen Ortes Nowo-Bobruisk im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Ilmsdorf, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)